Plaats in Indonesië
 Teluk Lancang (Vii Koto), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebo in de provincie Jambi
 Teluk Lancang (Sungai Mandau), een plaats in het bestuurlijke gebied Siak in de provincie Riau